Ви́ктор Ива́нович Кнейб (род. , Братск) — российский саночник, член олимпийской сборной команды России в 1998—2010 годах. Мастер спорта международного класса (1998).

Спортивная карьера 
Первый тренер — Елена Карабанова. Тренеры — Валерий Силаков и Александр Васин. В сборной России с 1997 года. Специализация — одноместные сани. Выступает за Дмитров (Московская область), Краснодарский край и Спортклуб Вооружённых сил России. 9 апреля 2015 года принял решение о завершении спортивной карьеры и переходе с 18 мая 2015 года на работу в тренерский штаб сборной России по санному спорту. При этом, по причине действующих контрактных обязательств, Кнейб планирует выступать на чемпионатах России ещё четыре года.

Олимпийские игры 
Участник четырёх Олимпийских игр — 1998 года в Нагано, 2002 года в Солт-Лейк-Сити, 2006 года в Турине и 2010 года в Ванкувере.
На Олимпийских играх в Нагано 17-летний Кнейб в паре с Данилом Чабаном занял 9-е место, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Кнейб был 20-м в соревнованиях одиночек, в Турине стал 11-м, а в 2010 году в Ванкувере — 12-м.

Результаты:
 1998 — 9-е место (двойки)
 2002 — 20-е место (одиночки)
 2006 — 11-е место (одиночки)
 2010 — 12-е место (одиночки)

Чемпионаты мира 
Участник девяти чемпионатов мира (2001, 2003—2005, 2007, 2009, 2012, 2013).

Результаты:
 2001 — 27-е место (одиночки)
 2003 — 18-е (одиночки)
 2004 — 24-е (одиночки)
 2005 — 9-е (одиночки)
 2007 — 8-е (одиночки)
 2009 — 11-е (одиночки)
 2011 — 9-е (одиночки)
 2012 — 13-е (одиночки)
 2013 — 14-е (одиночки)

Чемпионаты Европы 
Участник шести чемпионатов Европы (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010).

Результаты:
 2000 — 32-е место
 2002 — 15-е место
 2006 — 6-е место
 2008 — 15-е место
 2010 — 5-е место

Кубок мира 
В Кубке мира дебютировал в сезоне 1998/1999 годов.

Результаты: Лучший результат — шестое место в общем зачёте в одиночках (2005/2006, 2010/2011) и третье в командных соревнованиях (2010/2011, 2011/2012).

Всего в Кубке мира (по состоянию на март 2012 года) провёл 106 стартов (в одноместных санях и в командных соревнованиях). Всего завоевал пять призовых мест — два вторых и три третьих. В сезоне 2009/10 — третье в Иглсе (Австрия), в сезоне-2010/2011 — второе в Калгари (Канада) и в командных соревнованиях в Оберхофе (Германия), третье в Парк-Сити (США), в сезоне-2011/2012 — третье в эстафете в Оберхофе (Германия). В общем зачете Кубка мира занимал следующие места: 1998/1999 — 49-е место (одиночки). 1999/2000 — 28-е (одиночки). 2000/2001 — 24-е (одиночки). 2001/2002 — 22-е (одиночки). 2002/2003 — 15-е (одиночки). 2003/2004 — 17-е (одиночки). 2004/2005 — 10-е (одиночки), шестое (командные соревнования). 2005/2006 — шестое (одиночки), шестое (командные соревнования). 2006/2007 — 12-е (одиночки), шестое (командные соревнования). 2007/2008 — 17-е (одиночки). 2008/2009 — девятое (одиночки), 10-е (командные соревнования). 2009/2010 — 10-е (командные соревнования). 2010/2011 — шестое (одиночки), третье (командные соревнования). 2011/2012 — 16-е (одиночки), третье (командные соревнования).

Чемпионаты России 
Чемпион России 1997 года, 2004 года в личном первенстве и командных соревнованиях. Серебряный призёр чемпионата России в одиночках в Парамоново (2011). На чемпионате России 2007 года в латвийской Сигулде стал вторым в одиночках, в 2009-м в Парамоново — третьим.

Личная жизнь 
Женат. Имеет двух детей. Сестра — российская спортсменка-саночница Виктория Кнейб.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль спортсмена на сайте НИС «Спортивная Россия» 
 
 

Чемпионы России по санному спорту
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года